Джеймс Мартин Уэйд (род. 6 апреля 1983 года, Олдершот, Англия), также известный под прозвищем The Machine («Машина») — профессиональный игрок в дартс, в настоящее время играет в Профессиональной Дартс Корпорации. Долгое время он являлся самым молодым игроком, который выиграл один из главных титулов PDC — World Matchplay. С тех пор он также выиграл 2007 World Grand Prix, 2008 UK Open, 2009 Premier League, 2010 World Grand Prix, 2010 Championship League и 2011 UK Open, и долгое время был вторым в рейтинге PDC Order of Merit.

Результаты на чемпионатах мира 
 2003 (BDO) — первый раунд (поражение от Дэнниса Харбора 2-3)
 2004 (BDO) — второй раунд (поражение от Дэррила Фиттона 1-3)
 2005 (PDC) — первый раунд (поражение от Марка Холдэна 0-3)
 2006 (PDC) — первый раунд (поражение от Уэйна Джонса 2-3)
 2007 (PDC) — третий раунд (поражение от Тэрри Дженкинса 3-4)
 2008 (PDC) — четвертьфинал (поражение от Джона Пата 4-5)
 2009 (PDC) — полуфинал (поражение от Раймонда ван Барнивельда 4-6)
 2010 (PDC) — четвертьфинал (поражение от Саймона Уитлока 3-5)
 2011 (PDC) — второй раунд (поражение от Мэнсура Суловича 2-4)
 2012 (PDC) — полуфинал (поражение от Адриана Льюиса 5-6)
 2013 (PDC) — полуфинал (поражение от Майкла ван Гервена 4-6)
 2014 (PDC) — четвертьфинал (поражение от Адриана Льюиса 1-5)
 2015 (PDC) — второй раунд (поражение от Стивена Бантинга 1-4)
 2016 (PDC) — четвертьфинал (поражение от Гэри Андерсона 1-5)
 2017 (PDC) — четвертьфинал (поражение от Питера Райта 3-5)
 2018 (PDC) — первый раунд (поражение от Кигана Брауна 2-3)

PDC финалы главных турниров: 19 (8 побед, 11 финалов)

Ссылки 
 Официальный веб-сайт
 Darts Database Profile

Дартсмены Англии